Санта-Мария-Уатулько () — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака. Население — 33 194 человека (на 2005 год).

Фотографии

Ссылки 
 Hoteles en Huatulco Oaxaca
 Hoteles en Huatulco
 Información y turismo de Santa María Huatulco

Муниципалитеты Оахаки
Города Оахаки